Runaway Daughters est un film américain réalisé par Edward L. Cahn en 1956.
 Runaway Daughters est un téléfilm américain réalisé par Joe Dante en 1994.

Homonymie de titre